La liste ci-dessous répertorie les 100 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d'affaires de 2005 selon le Fortune Global 500. Les chiffres ont été publiés en 2006 et sont indiqués en millions de dollars américains.

Classement 

Source : Fortune Global 500 (classement pour 2005 paru en 2006)

Voir aussi 
 Économie

Fortune
Fortune Global 500 (2006)
2006 en économie